Surrender steht für:

 Surrender (Dead-Lord-Album), Album der schwedischen Rock-Band Dead Lord (2020)
 Surrender (Maggie-Rogers-Album), Album der US-amerikanischen Sängerin Maggie Rogers (2022)
 Surrender, Originaltitel von Nicht jetzt, Liebling, Filmkomödie von Jerry Belson (1987)